Azat kan syfta på:

Geografi

Armenien 

 Azat, Armenien, flod,

Azerbajdzjan 

 Yeni Zod, ort, Goygol Rayon,

Frankrike 

 Azat-Châtenet, kommun, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Kazakstan 

 Azat (ort), Almaty, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar